Церковь Благовещения в Голутвинской слободе (Церковь Иоакима и Анны на Якиманке, Якиманская церковь) — утраченный православный храм в Москве, известный с XV века и находившийся в начале улицы Якиманка (ранее территория Голутвинской слободы). Само название Якиманка получила по названию одного из приделов храма. Разрушен в 1969 году. В настоящее время на месте церкви находится газон.

История 
Впервые упомянута в 1493 году. В XVI веке дала своё имя улице Якиманке. В 1657 году упоминается как деревянная. Каменная церковь построена в 1684 году. Тёплая трапезная с 1701 года; с того же года — придел преподобного Сергия. В екатерининское время сооружена отдельно стоящая колокольня, выстроен новый алтарь. В 1791 году был выполнен новый иконостас по проекту Василия Баженова. В 1866 году устроен западный портал. Главный иконостас обновлён в 1848 году, придельные — в 1866.

При церкви находились церковно-приходская школа.

Закрыта в 1939 году. К 1965 году колокольня была сломана до 1-го яруса, храм обезглавлен. Внутри помещался кузнечный цех экспериментальных мастерских.

В 1966 году художник Павел Корин писал в статье в газете: «Не могу примириться, что в семишатровом храме Иоакима и Анны (XVII в.), на Большой Якиманке, сейчас кузнечно-прессовый цех».

В ночь с 3 на 4 ноября 1969 года храм взорвали при устройстве нового проезда с улицы Димитрова (Большой Якиманки) на Большую Полянку в рамках создания правительственной трассы «аэропорт Внуково — Кремль».

Икона святых праведных богоотец Иоакима и Анны из церкви перенесена в ближайшую действующую Церковь Иоанна Воина на Якиманке.

Архитектура 

Двухсветный бесстолпный пятиглавый четверик с трапезной (1700—1701) и отдельной барочной колокольней (вероятно, 1751).

Престолы 
 Благовещения Пресвятой Богородицы
 Иоакима и Анны (северный, древний)
 Преп. Сергия Радонежского (южный, 1701 год)

Примечания

Ссылки 
 Церковь Иоакима и Анны на Якиманке
 Москва. Церковь Иоакима и Анны на Якиманке (фотогалерея)

Благовещения в Голутвинской слободе
Здания и сооружения Большой Якиманки
Москва
Москва
Москва
Храмы, построенные в 1686 году в России
Здания и сооружения, снесённые в 1969 году